

Населені пункти та їхні частини
 Клосув — село в гміні Вйонзув Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Клосув — село в гміні Мешковіце Грифінського повіту Західнопоморського воєводства
 Клосув — частина міста Величка у Велицькому повіті Малопольського воєводства

Примітки